

Presentación previa 
La pareja formada por el moldavo Radu Albot y el uzbeko Farrukh Dustov fueron los campeones defensores. Albot decidió no participar en esta edición, mientras que Dustov lo hizo junto al italiano Alessandro Motti pero fueron derrotados en primera ronda anta la pareja Sergey Betov / Andrey Kuznetsov.

La pareja formada por el italiano Flavio Cipolla y el serbio Goran Tošić ganaron el título, derrotando a la pareja rusa Victor Baluda y Konstantin Kravchuk en la final, 3–6, 7–5, [12–10].

Cabeza de serie 
  Rameez Junaid /  Philipp Marx (Cuartos de final)
  Henri Kontinen /  Michal Mertiňák (Semifinales)
  Victor Baluda /  Konstantin Kravchuk (Final)
  Dominik Meffert /  Tim Puetz (Cuartos de final)

Cuadro

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Kazán 2014